Un comté du Canada porte le nom de comté de Dorchester :
le comté de Dorchester, situé dans la province de Québec.

Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Dorchester () :
le comté de Dorchester, situé dans l'État de Caroline du Sud.
le comté de Dorchester, situé dans l'État du Maryland.